Teatr Misterium – teatr działający w Warszawie w okresie II wojny światowej
 Teatr Misterium – teatr powstały we Wrocławiu w latach 70. XX w.

Przypisy